Dumrath steht für:
 Dumrath & Fassnacht, norddeutsche Verlagsgruppe

Dumrath ist der deutsche Familienname folgender Personen:
 Hermann Dumrath (1818–1906), deutscher Regierungsbeamter, Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Hermann Karl Dumrath (1854–1922), deutscher Verwaltungsbeamter und Parlamentarier
 Konrad Dumrath (1853–1925), deutscher Generalleutnant
 Ulrich Dumrath (1851–1921), deutscher Verwaltungsbeamter, Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Willy Dumrath (1888–1969), deutscher Heimatforscher